|-
| 118201 - ||  || 29 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118202 - ||  || 26 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118203 - ||  || 26 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118204 - ||  || 23 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118205 - ||  || 25 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118206 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118207 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118208 - ||  || 2 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118209 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118210 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118211 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118212 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118213 - ||  || 22 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118214 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 118215 - ||  || 24 ianuarie 1996 || Cloudcroft || 
|-
| 118216 - ||  || 22 februarie 1996 ||  || 
|-
| 118217 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118218 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118219 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118220 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118221 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118222 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118223 ||  || 21 septembrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 118224 ||  || 3 octombrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 118225 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118226 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118227 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  ||  || 8 octombrie 1996 ||  || , , , 
|-
| 118229 - ||  || 10 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118230 Sado ||  || 30 noiembrie 1996 || Chichibu || 
|-
| 118231 - ||  || 8 decembrie 1996 || Catalina Station || 
|-
| 118232 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 118233 - ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 118234 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118235 - ||  || 7 martie 1997 ||  || 
|-
| 118236 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118237 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 118238 - ||  || 2 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118239 || 1997 KX || 31 mai 1997 || Xinglong || 
|-
| 118240 - ||  || 5 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118241 - ||  || 7 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118242 - ||  || 9 iulie 1997 || Prescott || 
|-
| 118243 - ||  || 30 august 1997 || Kleť || 
|-
| 118244 - ||  || 3 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 118245 ||  || 23 septembrie 1997 || Xinglong || 
|-
| 118246 - ||  || 27 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 118247 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 118248 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118249 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118250 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Uenohara || 
|-
| 118251 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118252 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 118253 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118254 - || 1998 CU || 4 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 118255 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118256 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118257 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118258 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118259 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118260 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118261 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118262 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118263 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118264 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118265 - ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118266 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118267 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118268 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118269 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118270 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118271 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118272 - ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118273 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118274 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118275 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118276 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118277 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118278 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118279 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118280 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118281 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118282 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118283 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118284 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118285 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118286 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118287 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118288 - ||  || 20 septembrie 1998 || Prescott || 
|-
| 118289 - ||  || 19 septembrie 1998 || Uenohara || 
|-
| 118290 ||  || 20 septembrie 1998 || Xinglong || 
|-
| 118291 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118292 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118293 ||  || 25 septembrie 1998 || Xinglong || 
|-
| 118294 ||  || 17 septembrie 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118295 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118296 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118297 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118298 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118299 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118300 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-